Переяславський полк — військово-адміністративна одиниця у складі Війська Запорозького, що існувала у 1625—1781 роках.
 Переяславський драгунський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії. Заснований у 1783 році з кадрів Переяславського козацького полка Війська Запорозького як карабінерний. Полк було розформовано в 1833 році. Його дивізіони відійшли до Нарвського, Павлоградського, Казанського полків.
 Переяславський кінно-єгерський полк —кавалерійський полк російської імператорської армії, що існував у 1783—1796 роках.
 Переяславський 15-й драгунський полк — кавалерійський полк російської імператорської армії.